est un mot anglais signifiant « nu ». Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe de rock américain actif de 2004 à 2014.

Label 

 , ancien label de rock indépendant britannique.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album de VAST sorti le  ;
 , album de  sorti en 2001 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Dead or Alive sorti en  ;
 , album de Camel sorti en .

Voir aussi